Saline – gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Calvados
 Saline – rzeka w USA

Miejscowości w USA:
 Saline – wieś w stanie Luizjana, w parafii Bienville
 Saline – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) – w stanie Nebraska

Gminy w USA:
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Perry
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ste. Genevieve
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Saline (ang. Saline Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson

Zobacz też 
 Salina